В список включены все бомбардирские корабли состоявшие на вооружении Российского флота.

Бомбардирские корабли представляли собой парусные двух- или трёхмачтовые суда, предназначавшиеся для обстрела береговых укреплений, приморских крепостей и портов. Основным оружием судов этого типа служили мортиры и гаубицы крупного калибра, позволявшие вести огонь по навесной траектории и поражать объекты, находившиеся за крепостными стенами и укреплениями. Корпуса судов отличались повышенной прочностью, поскольку должны были выдерживать значительные нагрузки, возникающие при стрельбе из крупнокалиберных орудий. Бомбардирские корабли обладали неплохой мореходностью, хоть и уступали по скорости линейным кораблям и фрегатам.

В составе Российского флота суда данного типа несли службу с конца XVII и до середины XIX века. Использовались в составе Балтийского и Черноморского флотов, Азовской и Каспийской флотилий. Первые бомбардирские корабли в России строились в 1699 году для Азовской флотилии. Строительство таких кораблей продолжалось до 1842 года, однако строились они в небольших количествах, в составе флотов и флотилий обычно состояло одновременно не более 2—3 кораблей. Во время военных действий при необходимости под бомбардирские могли быть переоборудованы суда других типов. Последний российский бомбардирский корабль был исключён из списков судов флота в 1859 году.

Легенда 
Список судов разбит на разделы по флотам и флотилиям, внутри разделов суда представлены в порядке очерёдности включения их в состав флота, в рамках одного года — по алфавиту.

Таблица:
 Наименование — имя судна.
 Количество орудий — количество артиллерийских орудий, установленных на судне.
 Размер — длина и ширина судна в метрах.
 Осадка — осадка судна (глубина погружения в воду) в метрах.
 Экипаж — количество членов экипажа.
 Верфь — верфь постройки судна.
 Корабельный мастер — фамилия мастера, построившего судно.
 История службы — основные места и события.
 н/д — нет данных.
Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблиц, кроме столбцов История службы и Примечания.

Бомбардирские корабли Балтийского флота 
В разделе приведены все бомбардирские корабли, входившие в состав Балтийского флота России.

Бомбардирские корабли Черноморского флота и Азовской флотилии 
В разделе приведены все бомбардирские корабли, входившие в состав Черноморского флота и Азовской флотилии России.

Бомбардирские корабли Каспийской флотилии 
В разделе приведены все бомбардирские корабли, входившие в состав Каспийской флотилии России.

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бомбардирские корабли
Бомбардирские корабли